David Bindman ist der Name folgender Personen:

* David Bindman (Kunsthistoriker) (* 1940), britischer Kunsthistoriker 
 David Bindman (Musiker) (* 1963), US-amerikanischer Jazzmusiker